Kostomarov (Костома́ров) ou Kostomarova (féminine, Костома́рова) est un patronyme russe :

 Nicolas Kostomarov (1817-1885), célèbre historien russo-ukrainien.
 Roman Kostomarov (né en 1977), patineur russe.
 Vsevolod Kostomarov (1837-1865), écrivain et poète-traducteur russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe